Базега — топоним:
 Базега — река в России,
 Базега — провинция в Буркина-Фасо.